Anonymus néven olyan szerzőket ismer a történettudomány, akiknek nem maradt fenn a nevük. Maga a szó latin nyelven névtelent jelent.

Magyarországon a legismertebb Anonymus III. Béla király névtelen jegyzője, a Gesta Hungarorum írója. További Anonymusok:

 Két római szerző, mindkettejük Anonymus Valesiani vagy Anonymus Valesii néven ismert. Ők a szerzői az Excerpta Valesiana késő római írás két felének, melyeknek keletkezési ideje közt legalább egy évszázad eltelt.
 Ravennai Anonymus (Anonymus Ravennatis), a Ravennai Kozmográfia című késő ókori földrajzi mű szerzője
 Anonymus Einsiedlensis
 Gallus Anonymus korai 12. századi történetíró, az első lengyel történelmi munka szerzője
 a placentiai (vagy piacenzai) Anonymus, akinek a 6. századi Jeruzsálemben tett látogatásáról szóló műve maradt fenn
 a turini Anonymus (olaszul Anonimo di Torino), aki Róma templomait írta össze
 Anonymus Banduri, a Πατρια Κωνσταντινοπολεως című, a 10. századi Konstantinápolyt leíró mű szerzője
 Anonymus de Rebus Bellicis, egy késő ókori hadászati értekezés szerzője
 Anonymus Hispanus Chisianus (nevét arról a könyvtárról kapta, ahol kéziratát megtalálták; néha az olasz Anonimo Spagnuolo néven említik), akinek a római templomokról és ereklyékről írott műve maradt ránk a középkorból
 Anonymus de antiquitate Urbis, aki Christian Hülsen állítása szerint Flavio Biondo Roma Instaurata című művének a másolója
 Anonymus Ανταττικιστης (az anti-attikus Anonymus), Phrynichus Arabius ellenfele, aki az ókori görög szókincset tanulmányozta
 Anonymus Mellicensis, a 8. századból, egyházi írókról szóló műve maradt fenn
 Anonymus Seguerianus, a 3. századból, műve fontos az 1. századi szónoklattan tanulmányozásához
 Anonymus Gestorum Francorum, az első keresztes hadjáratról szóló Gesta Francorum szerzője
 Yorki Anonymus (Normann Anonymus), a királyok jogairól szóló 14. századi vallási-politikai mű írója
 Dubrovniki Anonymus, a város 15. századi évkönyveinek írója
 Anonymus IV, angol diák a 13. századi Párizsban, írásaiban sok információ fennmaradt a Notre-Dame-korszak zenéjéről
 Anonymus Oxyrynchytes, 1. századi irodalmár, egy görög nyelvű metrikai műve töredéke maradt fenn

Az Anonymus név néha nem szerzőre, hanem kéziratmásolóra utal. Kevés kéziratról tudni, ki másolta, tehát elvileg rengeteg Anonymus létezik; egyes kéziratok olyan nagy jelentőségre tettek szert, hogy jelentőségük a másolóra is kiterjedt. A Phaedrus fabuláit másoló 13. századi Anonymus Nilantit például Nilantról nevezték el, aki 1709-ben szerkesztette a művét.

Együttesek
 Anonymus, 1966-ban, Budapest alakult slágerzenét játszó popegyüttes
 Anonymus, 1963-ban alakult győri rockegyüttes
 Anonymus, kolozsvári kortárs zenei együttes
 Anonymus, kanadai metálegyüttes
Művészeti alkotások
 Anonymus címmel jelent meg Szarka Tamás 2004-es szólólemeze.
 Anonymus szobra Ligeti Miklós alkotása a Városligetben

Jegyzetek